Manndorff ist der Familienname folgender Personen:

 Manndorff (Adelsgeschlecht), ein österreichisches Adelsgeschlecht
 Andy Manndorff (1957–2017), österreichischer Jazzgitarrist
 Ferdinand Manndorff (1922–2013), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Manndorff (1928–2016), österreichischer Völkerkundler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Manndorf
 Mandorf
 Mandorfer